Кудиновцы () — село,
Беримовский сельский совет,
Зборовский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6122680702. Население по переписи 2001 года составляло 131 человек.

Географическое положение 
Село Кудиновцы находится на берегу реки Восточная Стрыпа,
выше по течению на расстоянии в 0,5 км расположено село Беримовцы,
ниже по течению на расстоянии в 2 км расположено село Кудобинцы.

История 
 1785 год — дата основания.

Примечания